
Die 45.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1994 in Koksijde, Belgien ausgetragen. Es wurden keine getrennten Wettbewerbe für Profis und Amateure ausgetragen.

Ergebnisse

Männer

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1994
Radsportveranstaltung 1994
Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Westflandern
Koksijde